Lapierre oder LaPierre ist der Familienname folgender Personen:

 André Blanc-Lapierre (1915–2001), französischer Mathematiker und Physiker
 Arthur Lapierre (* um 1888; † nach 1947), kanadischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Dominique Lapierre (1931–2022), französischer Schriftsteller
 Fabrice Lapierre (* 1983), australischer Weitspringer
 François Lapierre PME (* 1941), kanadischer Geistlicher, Bischof von Saint-Hyacinthe
 Henri Lapierre (1898–1980), französischer Automobilrennfahrer

 Jules Lapierre (* 1996), französischer Skilangläufer 
 Laurier LaPierre (1929–2012), kanadischer Autor und Politiker
 Marcel Lapierre (1950–2010), französischer Winzer
 Maxim Lapierre (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicolas Lapierre (* 1984), französischer Rennfahrer
 Stanislas Lapierre (1805–1865), französischer Zisterzienserabt und Klostergründer
 Odette Lapierre (* 1955), kanadische Marathonläuferin
 Rudolf Lapierre (1924–1989), deutscher Straßenbauingenieur und Ministerialbeamter
 Wayne LaPierre (* 1949), US-amerikanischer Politaktivist

Lapierre steht für:
 Lapierre (Fahrradhersteller), französischer Fahrradhersteller

Siehe auch:
 Lapiere
 La Pierre, Gemeinde im Département Isère, Frankreich